Le Championnat de squash du British Open masculin 2015 est l'édition 2015 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 11 au . Mohamed El Shorbagy gagne son  British Open, en battant Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open féminin 2015
 Saison 2014-2015 de la PSA

masculin 2015
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2015
Sport en mai 2015
PSA World Series 2015